Dirk V (graaf), graaf van Frisia (1061-1091), later het graafschap Holland genaamd
 Dirk V van Kleef, graaf van Kleef (1173-1198)